Think tank – rodzaj organizacji non-profit

Informatyka:
 ThinkStation – linia stacji roboczych chińskiej firmy Lenovo
 ThinkLight – funkcja w laptopach IBM

Muzyka:
 „Think” – utwór Arethy Franklin
 „Think About Us” – utwór zespołu Little Mix
 „Thinking Out Loud” – singiel Eda Sheerana
 Thinkadelic – polski zespół hip-hopowy
 Thinking Plague – amerykański zespół rockowy

Motoryzacja:
 Th!nk – dawna norweska marka elektrycznych mikrosamochodów używana przez Th!nk Nordic i Th!nk Global